Zelenogorsk kan syfta på:

Zelenogorsk, Krasnojarsk kraj – en så kallad stängd stad i Ryssland
Zelenogorsk – en förstad till Sankt Petersburg, se Terijoki